Визенштейг ():
 Визенштейг — княжество Священной Римской империи.
 Визенштайг — город в Германии.